Пісенний конкурс Євробачення 1983 став 28-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 23 квітня 1983 року в місті Мюнхен, Німеччина. Ірландія не брала участі в конкурсі, у той час як Франція, Греція й Італія повернулися, збільшивши кількість учасників до 20. Гран-Прі здобула Корін Ерме із піснею «Si la vie est cadeau», що представляла Люксембург. Іспанія й Туреччина розділили останнє місце, не набравши жодного балу. Австралія вперше транслювала конкурс.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1983 у телебаченні
1983 у Європі
Квітень 1983
Музика Мюнхена